Марек Квапил (; ) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион мира 2010 года.

Карьера 
Марек Квапил начал свою профессиональную карьеру в 2003 году в составе пражской «Славии», в составе которой уже в следующем году он стал серебряным призёром чемпионата Чехии. В 2005 году на драфте НХЛ Марек был выбран в 6 раунде под общим 163 номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Сезон 2004/05 Квапил провёл в Хоккейной лиге Онтарио, выступая в составе клуба «Сагино Спирит». До 2008 года Марек продолжал выступления в низших североамериканских лигах, однако, так и не пробившись в НХЛ, он принял решение вернуться в Европу, где подписал контракт с клубом «Витковице», в составе которого в 2010 году во второй раз в своей карьере завоевал серебро чешского первенства.

21 июля 2010 года, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны минского «Динамо», Квапил перешёл в клуб «Комета Брно». В сезоне 2010/11 Марек был одним из лидеров команды, набрав 53 (13+40) очка в 57 проведённых матчах. 22 апреля 2011 года Квапил заключил двухлетнее соглашение с московским «Динамо». В июне 2014 года подписал однолетнее соглашение с череповецкой «Северсталью».

Международная 
В составе сборной Чехии Марек Квапил принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2005 года, на котором он вместе с командой стал бронзовым призёром, а также взрослом чемпионате мира 2010 года, где чехи стали победителями турнира. Также Марек регулярно призывается под знамёна сборной для участия в этапах Еврохоккейтура.

Достижения 
 Чемпион мира 2010
 Чемпион Чехии 2017
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2005
 Серебряный призёр чемпионата Чехии (3): 2004, 2010, 2019
 Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2012, 2013)
 Обладатель Кубка Континента КХЛ 2013—2014

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com 
 Профиль на сайте eliteprospects.com 
 Профиль на сайте ХК Били Тигржи Либерец 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехии
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Славия» Прага
Игроки ХК «Комета»
Игроки «Сагино Спирит»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Джонстаун Чифс»
Игроки «Миссисипи Си Вулвз»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «РТ Торакс»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Спарта» Прага